Эффект Кориоли́са может означать:

 Физическое явление, заключающееся в возникновении силы инерции при движении материальной точки в неинерциальной системе отсчёта.
 Гидродинамическое явление, заключающееся в действии инерции на поток жидкости или газа в неинерциальной системе отсчёта.
 Фильм, снятый Луисом Веноста в 1994 году.